Улица Александра Довженко:

 Улица Александра Довженко — улица в Киеве.
 Улица Александра Довженко — улица в Лисичанске.
 Улица Александра Довженко — улица во Львове.
 Улица Александра Довженко — улица в Мелитополе.

См. также 
 Улица Довженко